Хасиратани — имя собственное японского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Хасиратани, Коити (1961—?) — японский футболист.
 Хасиратани, Тэцудзи (1964—?) — японский футболист.